Waterman ist der Familienname folgender Personen:

 Alan T. Waterman (1892–1967), US-amerikanischer Physiker
 Alex Waterman (* 1975), US-amerikanischer Cellist und Komponist
 Boy Waterman (* 1984), niederländischer Fußballspieler
 Cecilio Waterman (* 1991), panamaischer Fußballspieler
 Charles W. Waterman (1861–1932), US-amerikanischer Politiker
 Dennis Waterman (1948–2022), britischer Schauspieler
 Hannah Waterman (* 1975), britische Schauspielerin
 Joel Waterman (* 1996), kanadischer Fußballspieler 
 Lewis Edson Waterman (1837–1901), US-amerikanischer Erfinder und Unternehmer
 Michael S. Waterman (* 1942), US-amerikanischer Mathematiker
 Pete Waterman (* 1947), britischer Musikproduzent
 Robert Waterman (1826–1891), US-amerikanischer Politiker
 Waldo Waterman (1894–1976), US-amerikanischer Luftfahrtingenieur

Waterman ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Waterman (Illinois)
 Waterman (Oregon)
 Waterman (Pennsylvania)
 Waterman (Washington)
 Waterman Point, Washington

Waterman steht für:
 Waterman (Schreibgeräte), US-amerikanischer Hersteller von Schreibgeräten
 Waterman (Beruf), Fährmann auf der Themse
 (1822) Waterman, Asteroid des Hauptgürtels
 Waterman & Chamberlain, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Waterman (Film), ein Dokumentarfilm über den Schwimm-Olympiasieger und Surf-Pionier Duke Kahanamoku

Siehe auch:
 Alan T. Waterman Award, US-amerikanischer Preis für Nachwuchswissenschaftler
 Smith-Waterman-Algorithmus, Optimierungsalgorithmus
 Stock Aitken Waterman, britisches Musikproduzententeam
 Mount Waterman
 Watermann